Sagami est un mot japonais qui peut désigner :

Patronyme 
 , poétesse et courtisane japonaise du milieu de l'époque de Heian, faisant partie des trente-six poétesses immortelles et du Hyakunin isshu.

Toponyme 
 La , ancienne province du Japon.
 La , baie au Japon.
 Le , lac artificiel situé à Sagamihara, préfecture de Kanagawa dans la région de Kantō au Japon.

Transport 
 La , ligne ferroviaire du réseau JR East au Japon.
 La , compagnie ferroviaire privée japonaise.

Voir aussi 
 , temple bouddhiste de la secte Shingon situé à Kasai, préfecture de Hyōgo au Japon.